Verdampfer steht für:

 Gerät im Verdampfungsverfahren in der Beschichtungstechnik; siehe Thermisches Verdampfen
 Gerät zur Verdampfung von Wirkstoffen, siehe Vaporizer
 Bauteil in einer Kompressionskältemaschine, siehe Kompressionskältemaschine#Verdampfer
 Verdampfer (Verfahrenstechnik), Apparat in der Verfahrenstechnik zur Verdampfung von Flüssigkeiten
 Verdampfungskühlung mittels Verdampfung
 Bestandteil des Zwangdurchlaufkessels